Эринг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн.  Подчиняется управлению Эринг.  Население составляет 1903 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 39,55 км². Официальный код  —  09 2 77 118.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии